Rayvoj književnosti (eng. The Growth of Literature), glasovito djelo povijesti usmene književnosti Nore K. i H. M. Chadwicka. Djelo se bavi i poviješću usmenih književnosti brojnih svjetskih književnosti. 
Sastoji se od triju cjelina:

Izvori 

Povijest književnosti
Knjige